L'Hockey Club Biasca Ticino Rockets è la squadra di hockey su ghiaccio della città di Biasca, nel Canton Ticino; è inoltre il vivaio sportivo di Hockey Club Ambrì-Piotta e Hockey Club Lugano.

Storia

Rosa

Pista

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale

Squadre svizzere di hockey su ghiaccio